Marines (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Val-d'Oise
 Kanton Marines, een voormalig Frans kanton met deze gemeente als hoofdplaats
 Marines (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Marines (film), een film uit 2003 van Mark Roper